Мак-Клинток, Маккли́нток — фамилия.

Известные носители 
 Мак-Клинток, Барбара (1902—1992) — американский генетик.
 Мак-Клинток, Фрэнсис Леопольд (1819—1907) — английский исследователь Арктики, адмирал.

География 
 Мак-Клинток — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.

Примечания